Paweł Kozioł – dyrektor Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w latach 2001-2002.
 Paweł Kozioł – poeta, krytyk literacki, szachista.
 Paweł Kozioł – postać fikcyjna, kreowana przez Cezarego Żaka w serialu telewizyjnym Ranczo.